Agrionympha är ett släkte av fjärilar. Agrionympha ingår i familjen käkmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Käkmalar
Agrionympha